Dupăcinarul sau pavecernița ori completoriul, în liturgica creștină e una din cele șapte laude de peste zi, ce se slujește după cină, înainte de culcare.

Ceasurile canonice
Creștinism
Liturgică